Martin Čech (ur. 1975) – czeski hokeista
 Martin Čech (1976–2007) – czeski hokeista